Бахышов:

 
 Бахыш (Бахышов), Яшар Хафиз оглы (род. 1966) — азербайджанский музыкант.